UAG може означати:

 Urban Armor Gear, виробник аксесуарів для флагманських смартфонів, і як UAG

 Universidad Autónoma de Guadalajara, перший приватний університет і медична школа в Мексиці
 Estudiantes Tecos, мексиканський професійний футбольний (футбольний) клуб, який раніше був асоційований з Університетом Гвадалахари, і як Tecos UAG
 Microsoft Forefront Unified Access Gateway, рішення Microsoft для віддаленого доступу до корпоративних програм
 United Auto Group, американський автомобільний рітейлер
 Африканський союз гімнастики ()
 Авіакомпанія Afra Airlines (код ІКАО UAG), авіакомпанія в Гані
 В біології «бурштиновий» стоп-кодон UAG; див. генетичний код
 UAG, відеогра, також відома як Thundercade

Багатозначні терміни